

Прізвище 
 Павлова Алла (* 1952) — російський композитор українського походження.
 Павлова Анастасія — українська спортсменка-лучниця, чемпіонка Європи-2016 у командому змаганні.
 Павлова Анна Павлівна (1881—1931) — російська артистка балету, одна з найвидатніших балерин XX століття,
 Каменкова-Павлова Анна Семенівна (* 1953) — російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР.
 Павлова Віра Анатоліївна (* 1963) — сучасна російська поетеса
 Павлова Віра Петрівна (нар. 1928) — український географ-картограф, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Ліляна Павлова (* 1977) — болгарська політикиня; міністерка.
 Павлова Людмила Іванівна (* 1954) — український майстер художніх народних промислів. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
 Павлова Марія Василівна (1854—1938) — українська та російська палеоархолог та палеозоолог.
 Павлова Надія Анатоліївна (нар. 1980) — оперна співачка (сопрано), солістка Пермської опери.
 Павлова Надія Василівна (* 1956) — радянська балерина, народна артистка СРСР, народна артистка Чувашії.
 Павлова Оксана Володимирівна (* 1972) — українська актриса. Заслужена артистка України.
 Павлова Софія Афіногенівна (1926—1991) — російська актриса, заслужений артист Росії Топонім 

  
Населені пункти та їхні частини
 Павлова — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Павлова — село в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Павлова — лісова осада в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства

  
 Павлова — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.

  
 Павлова Вас — поселення в Словенії.

 Див. також 
 Анна Павлова (фільм)

Прізвища
Жіночі форми прізвищ

Примітки